Stella (v překladu Hvězda) může označovat:

 Stella (jméno) – ženské křestní jméno
 Stella (opera) – slovenská opera Ladislava Holoubka
 Stella Artois – belgická značka piva
 Paolo della Stella – italský sochař a architekt

 Související
 Stela